Liggett Group, een Amerikaanse tabaksproducent
 University Liggett School, een particuliere school in de Amerikaanse staat Michigan

Personen 
 Hunter Liggett (1857-1935), Amerikaans legerofficier
 Phil Liggett (1943), Engels sportcommentator en journalist
 Walter Liggett (1886-1935), Amerikaans journalist

Zie ook 
 Leggatt (doorverwijspagina)
 Leggett (doorverwijspagina)